Národní fronta je název používaný více politickými stranami, popřípadě dalšími formacemi (například v bývalém sovětském bloku).

 Afghánistán — Spojená národní fronta (Afghánistán)
 Albánie — Národní fronta (Albánie)
 Belgie — Národní fronta (Belgie)
 Bělorusko — Běloruská národní fronta
 Botswana — Botswanská národní fronta
 Čad — Národní fronta za obnovu Čadu (FNTR)
 Etiopie — Etiopská národní fronta
 Francie — Národní fronta (Francie)
 Národní fronta mládeže
 Indie — Národní fronta Mizo
 Írán — Národní fronta (Írán) ()
 Lotyšsko — Národní fronta (Lotyšsko)
 Libye — Národní fronta pro záchranu Libye
 Malajsie — Barisan Nasional (často překládána jako Národní fronta)
 Nový Zéland — Novozélandská národní fronta
 Pákistán — Balawaristanánská národní fronta
 Spojené království — Britská národní fronta
 Srí Lanka — Spojená národní fronta (Srí Lanka)
 Svazijsko — Svazijská národní fronta
 Španělsko — Národní fronta (Španělsko, 2006)

Neaktivní politické strany
 Austrálie — Národní fronta (Austrálie)
 Československo — Národní fronta Čechů a Slováků
 Československo — Národní fronta (První republika)
 Estonsko — Rahvarinne
 Francie — Národní fronta (odboj)
 Indie — Národní fronta (Indie)
 Itálie — Národní fronta (Itálie)
 Kolumbie — Národní fronta (Kolumbie)
 Namibie — Namibijská národní fronta
 Nizozemsko — Národní fronta (Nizozemsko), (1934-)1937-1941
 Řecko — Národní fronta (Řecko)
 Španělsko — Národní fronta (Španělsko)
 Švýcarsko — Národní fronta (Švýcarsko)
 Východní Německo — Národní fronta (Východní Německo)

Další organizace
 Národní fronta osvobození Jižního Vietnamu – Vietkong
 Národní fronta pro osvobození Angoly

Související články 
 Lidová fronta

Politické strany